Парад:
 Парад — торжественное прохождение войск.
 Парад — защитный приём в фехтовании.
 «Парад» — балет 1917 года на музыку Эрика Сати.
 «Парад» — ежемесячный журнал (издаётся в России с 2000 года).
 «Парад» (Parade) — иллюстрированный еженедельник (издаётся в США с 1941 года).
 «Парад» (Parade) — журнал для мужчин (издаётся в Великобритании с 1916 года).
 «Парад» — фильм 2011 года сербского режиссёра Сирьяна Драгоевича.

См. также 
 Парад планет (значения)
 Хит-парад
 Большой парад
 Парад любви